

Patronyme 
Molyneux est un patronyme d'origine anglo-normande (Molines/Moulins) notamment porté par :

 Bill Molyneux (1935- ) horticulteur et auteur australien ;
 Dick Molyneux (1858-1906) entraineur britannique de football ;
 Edward Molyneux (1891-1974), couturier et parfumeur britannique ;
 Emery Molyneux (?-1598), fabricant de globes, d'instruments mathématiques et d'armes anglais ;
 Juan Pablo Molyneux, designer chilio-américain ;
 Maud Molyneux (1947-2008) actrice, journaliste et costumière de cinéma française ;
 Samuel Molyneux (1689-1728) homme politique et astronome britannique ;
 Peter Molyneux (1959- ), créateur de jeu vidéo britannique ;
 Stefan Molyneux (1966-), blogueur canadien ;
 William Molyneux (1656-1698), philosophe et écrivain politique irlandais ;
 William Molyneux (1772-1838), noble et joueur anglais.
Irwin Molyneux, personnage du film Drôle de drame

Références

Autres 
 Problème de Molyneux, expérience de pensée philosophique.